Miville ist der Familienname folgender Personen:

 Cathérine Miville, Theaterintendantin 
 Jakob Christoph Miville (1786–1836), Schweizer Maler und Radierer
 Johann Friedrich Miville (1754–1820), Schweizer Theologe und Hochschullehrer